Homalosilpha är ett släkte av kackerlackor. Homalosilpha ingår i familjen storkackerlackor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Storkackerlackor
Homalosilpha